

Codici 
 KCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kahramanmaraş (Turchia)

Musica
KCM  – cantante k-pop sudcoreano